Алекса́ндр Вале́рьевич Анти́пенко (27 мая 1982, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, СССР) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ № 3 города Комсомольск-на-Амуре. Начинал профессиональную футбольную карьеру в армянской «Мике» в 2002 году, затем выступал за клуб Первого дивизиона России «Кристалл» из Смоленска. Летом 2003 года подписал контракт с ЦСКА, но продолжал играть в Первом дивизионе за «Химки», «Томь» и «Анжи». С 2007 по 2009 год — футболист клуба «Химки», выступавшего в Премьер-лиге. 28 декабря 2009 заключил двухлетний контракт с новосибирской «Сибирью». В конце 2010 года был выставлен «Сибирью» на трансфер. 17 марта 2011 года подписал контракт с астраханским «Волгарём-Газпромом» сроком на 1,5 года.

В конце 2019 года вошёл в тренерский штаб молодёжной команды «Волгаря».

Достижения 
 Серебряный призёр Первого дивизиона ПФЛ: 2004
 Победитель Первенства ПФЛ зоны «Восток» (1): 2017/18
 Бронзовый призёр Первенства ПФЛ зоны «Центр» (2): 2013/14, 2015/16
 Финалист Кубка России (2): 2004/05, 2009/10

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Мика-2»
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Долгопрудный»
Игроки ФК «Звезда» Рязань
Игроки ФК «Смена»
Игроки ФК «Сахалин»